Деликатесы:
 Деликатес
 Деликатесы (фильм)

См. также 
 Деликатесы Каца
 Деликатесная актинидия